Chaux (Côte-d'Or)
 Chaux (Territoire de Belfort)
ook:
Chaux-Champagny,  Jura 
Chaux-des-Crotenay,  Jura 
Chaux-des-Prés,  Jura 
Chaux-la-Lotière,  Haute-Saône
Chaux-lès-Clerval,  Doubs 
Chaux-lès-Passavant,  Doubs 
Chaux-lès-Port,  Haute-Saône
Chaux-Neuve,  Doubs 

gemeenten met de naam La Chaux